Jaan Jüris (ur. 23 czerwca 1977 w Otepää) – estoński skoczek narciarski, a następnie trener tej dyscypliny sportu. W Pucharze Świata zadebiutował w Zakopanem w 2002, a swoje pierwsze punkty zdobył w 2003 w Libercu. Występował w barwach klubu narciarskiego Otepää Spordiklubi. Jednym z największych osiągnięć jest czwarte miejsce podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Bischofshofen.

Jest rekordzistą skoczni Tehvandi w swoim rodzinnym mieście Otepää (w marcu 2003 skoczył tam 75,5 m).

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął na skoczni w Willingen w sezonie 2002/2003. W pierwszym konkursie zajął miejsce 23., a następnego dnia był 15.

Od sezonu 2017/2018, wspólnie z Hillarem Heinem, jest trenerem reprezentacji Estonii w skokach narciarskich.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty J. Jürisa na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2001  Lahti – 43. miejsce (K-116), 45. miejsce (K-90)
 2003  Val di Fiemme/Predazzo – 43. miejsce (K-120), 38. miejsce (K-95)

Mistrzostwa świata w lotach 
 Indywidualnie
 2000  Vikersund – 46. miejsce
 2002  Harrachov – 43. miejsce
 2004  Planica – 48. miejsce
 2006  Tauplitz/Bad Mitterndorf – nie zakwalifikował się

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1997/1998: 261.
 sezon 1998/1999: 257.
 sezon 1999/2000: 235.
 sezon 2000/2001: 158.
 sezon 2001/2002: 194.
 sezon 2002/2003: 73.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Estońscy olimpijczycy
Estońscy skoczkowie narciarscy
Trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1977
Ludzie urodzeni w Otepää